Ernest Correvon ist der Name folgender Personen:

* Ernest Correvon (Politiker) (1842–1923), Schweizer Rechtsanwalt und Politiker
 Ernest Correvon (Maler) (1873–1965), Schweizer Maler